Frank se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Albert Bernhard Frank
 Joseph C. Frank